Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier III, se dispute du 25 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Betsy Nagelsen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Brighton
Sport en Angleterre en 1988
Tennis en octobre 1988